Batalla de San Jacinto puede referirse a:
Batalla de San Jacinto (1836), parte de la Independencia de Texas.
Batalla de San Jacinto (1855), enfrentamiento en Argentina entre el General Manuel Hornos y el Cacique Calfucurá.
Batalla de San Jacinto (1856), parte de la Guerra Nacional de Nicaragua.
Batalla de San Jacinto (1867), parte de la Segunda Intervención Francesa en México.
Batalla de San Jacinto (1899), parte de la Guerra filipino-estadounidense.